Sukorady può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Sukorady, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Sukorady, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale